Гранича́ры, также гранычары, — обобщенное название пограничников и иррегулярных войск в Австрии, основного населения Военной границы Габсбургской империи (сербов и хорватов).

Граничары на османской (турецкой) границе, из числа хорватской стражи, назывались богмеи.

История 
Граничары были освобождены от большинства феодальных повинностей, и жили по разным комитатам. Селились они вдоль военной границы в чардаках или чардаци — наблюдательных пунктах (НП), и гарнизон в каждом НП составлял до 39 нижних чинов, а всего в 101 НП состояло 3 200 человек личного состава, образовывая 17 рот.

Также граничары были обязаны в случае войны выставлять определённое количество полков. Необходимое военное снаряжение они приобретали за свой счёт и получали денежное содержание только во время войны.

В XVIII веке граничары ( — «пограничная пехота», от  — «граница») составляли треть австрийской армии. В военное время граничары формировали батальоны лёгкой пехоты, а с 1798 года — пехотные полки. В период Наполеоновских войн они использовались в качестве лёгкой и вспомогательной пехоты для разведывательно-патрульной службы. С 1805 года 17 полков пограничной пехоты имели в своём составе три полевых и один резервный батальон по четыре роты в каждом. В состав полка также входило артиллерийское (50 канониров и три 3-х фунтовых пушки) и понтонное подразделение.

В XVIII веке по приглашению Петра Алексеевича Романова часть граничар переселилась в Россию, где образовались области Новая Сербия и Славяносербия в Новороссии.

См. также 
 Кроаты
 Пандуры
 Казаки
 Хайдучия
 Гайдуки
 Иррегулярные войска в Российской империи

Примечания

Литература 
 Березин, «Хорватия, Славония, Далмация и Воен. Г.», , 1879 год.
 
 
 Николић Д. Одевање граничара Војне крајине у XVIII и XIX веку. Београд: Српска академија наука и уметности, 1978. 216 с.

Вооружённые силы Австро-Венгрии
История Австрии
История Хорватии
История Сербии